Алекса́ндр Кири́ллов:
 
 Кириллов, Александр Семёнович (1921—2016) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.